Bican ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Maria Bican (* 1980), rumänische Turnerin
 Josef Bican (1913–2001), österreichisch-tschechoslowakischer Fußballspieler